Superligaen 2015/2016 var den 26 säsongen av den danska Superligaen sedan starten. Regerande mästare var FC Midtjylland från Herning.

Nykomlingar för säsongen var AGF och Viborg FF som ersatte nedflyttade FC Vestsjælland och Silkeborg IF.

Endast ett lag degraderas efter säsongen då Superligaen utökades från 12 till 14 lag från och med säsongen 2016-17.

FC Köpenhamn blev danska mästare.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Källa: dbu.dk

Se även
1. division 2015/2016

2015 i Danmark
2016 i Danmark
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015/2016